Liaoningvenator (que significa "caçador de Liaoning") é um gênero de dinossauro terópode troodontídeo do Cretáceo Inferior da China. Ele contém uma única espécie, L. curriei, batizada em homenagem ao paleontólogo Philip J. Currie em 2017, por Shen Cai-Zhi e colegas, a partir de um esqueleto articulado quase completo, um dos espécimes troodontídeos mais completos conhecidos. Shen e seus colegas encontraram traços indicativos que colocaram Liaoningvenator dentro dos Troodontidae. Essas características incluíam seus dentes numerosos, pequenos e compactados, bem como as vértebras no final de sua cauda com sulcos rasos no lugar de espinhos neurais em suas superfícies superiores.

Dentro dos Troodontidae, o parente mais próximo do Liaoningvenator era o Eosinopteryx, e também estava intimamente relacionado com o Anchiornis e o Xiaotingia; embora estes tenham sido tradicionalmente colocados fora dos Troodontidae, a análise filogenética conduzida por Shen e colegas ofereceu evidências que apoiam a identificação alternativa desses paravianos como troodontídeos. Comparado com seus parentes próximos, no entanto, Liaoningvenator tinha pernas relativamente longas, em particular os fêmures. Como o quinto troodontídeo conhecido de estratos geograficamente e temporalmente comparáveis, Liaoningvenator aumenta a diversidade de troodontídeos chineses.

Descoberta
Liaoningvenator é conhecido a partir de um único espécime, um esqueleto quase completo e bem preservado com a maioria dos ossos preservados em suas posições articuladas originais. Foi encontrado nas Camadas Lujiatun da Formação Yixian em Shangyuan, Beipiao, Liaoning, China; atualmente, ele está armazenado no Museu de História Natural de Dalian (DNHM) em Dalian, Liaoning sob o número de acesso DNHM D3012. Alguns dos ossos do focinho do espécime estão incompletos e algumas falanges dos dedos dos pés foram adicionadas por comerciantes ilegais de fósseis; além disso, é um dos fósseis de troodontídeos mais completos já encontrados. Sua cabeça está curvada para a frente e seus membros estão dobrados; isso difere tanto da pose de morte clássica (onde a cabeça é flexionada para trás), quanto da postura de dormir de Mei e Sinornithoides.

Em 2017, DNHM D3012 foi nomeado como o espécime tipo do novo gênero e espécie Liaoningvenator curriei por Shen Caizhi, Zhao Bo, Gao Chunling, Lü Junchang e Martin Kundrát. O nome do gênero Liaoningvenator combina Liaoning com o sufixo -venator, que significa "caçador" em latim; o nome específico curriei homenageia as contribuições do paleontólogo canadense Philip John Currie para a pesquisa de pequenos terópodes.

Descrição
Com um comprimento total do corpo (comprimentos estimados do crânio, pescoço, tronco e cauda combinados) de aproximadamente 69 cm, Liaoningvenator foi um pequeno troodontídeo. Possuia um crânio longo, estreito e triangular que media 9,8 cm de comprimento. Na frente do focinho, como Sinovenator e Xixiasaurus, a pré-maxila exclui a maxila da borda da narina. Existem três aberturas na superfície da maxila, as fenestras pré-maxilares, maxilares e antorbitais. Abaixo, a maxila forma o palato secundário como no Byronosaurus, Gobivenator e Xixiasaurus. Exclusivamente entre os troodontídeos, o osso pós-orbital é delgado e se irradia em três processos. Como Zanabazar, há um divertículo pneumático no osso jugal onde um saco de ar estava presente dentro do osso; há também uma abertura pneumática na parte posterior do osso quadrado, como em outros troodontídeos. Ao contrário de Sauronithoides, Zanabazar e Stenonychosaurus, a crista que separa os ossos parietais não participa da borda da fenestra temporal supratemporal (superior) na parte posterior do crânio.

Característico dos troodontídeos, Liaoningvenator tem um sulco na borda externa de sua mandíbula inferior rasa e triangular. A margem inferior da mandíbula é ligeiramente convexa; em Sinornithoides, é reto. Os ossos dentários e angulares podem ter formado uma articulação flexível dentro da mandíbula - isto é, uma articulação intramandibular. Ao contrário de Xiaotingia, o dentário e a maxila terminam na mesma posição na mandíbula. Também como outros troodontídeos (sendo o Sinusonasus uma exceção), o Liaoningvenator tem vários dentes pequenos e espaçados, com pelo menos 15 na mandíbula superior e 23 na mandíbula inferior. Os dentes na parte posterior do maxilar inferior são serrilhados, ao contrário de vários troodontídeos basais. A fileira de dentes da maxila termina abaixo da margem frontal da fenestra antorbital, enquanto termina mais adiante - abaixo da parte posterior da fenestra maxilar - em Jinfengopteryx.

Classificação
Shen e seus colegas identificaram Liaoningvenator como um membro dos Troodontidae com base em seus numerosos dentes espaçados que são contraídos abaixo da coroa; a abertura pneumática na parte posterior do seu quadrado; a forma oval de seu forame magno; a substituição de espinhos neurais por sulcos rasos na linha média nas vértebras no final de sua cauda; o alto processo ascendente em seu astrágalo; e seu pé assimétrico e subarctometatarsal (ou seja, onde o terceiro metatarso é um pouco comprimido pelos metatarsos vizinhos). Eles ainda o colocaram no "clado superior dos troodontídeos" com base na falta de uma estrutura semelhante a uma cápsula bulbosa no paraesfenóide de seu palato e na presença da fenestra promaxilar em seu crânio.

Com base em uma análise filogenética modificada de uma análise anterior de Takanobu Tsuihiji e colegas em 2016, que por sua vez foi modificada a partir da modificação de Gao e colegas em 2012 de uma análise de Xu Xing e colegas em 2012, Shen e colegas descobriram que Liaoningvenator formou um grupo unificado, ou clado, com Eosinopteryx, Anchiornis e Xiaotingia, oferecendo assim evidências contrárias à colocação tradicional desses táxons como membros não troodontídeos no clado Paraves. Eles são unidos pelos dentes sendo achatados e recurvados, com as coroas no meio da fileira de dentes tendo alturas menores que o dobro de suas larguras; a borda frontal do acrômio sendo voltada para fora; a presença de um entalhe pronunciado entre o acrômio e o coracoide; a presença de flange na primeira falange do segundo dedo no dedo; e o púbis projetado para trás.

Dentro deste clado, que Shen e seus colegas não nomearam, Liaoningvenator formou um grupo com Eosinopteryx enquanto Anchiornis formou um grupo com Xiaotingia. Os dois primeiros são unidos pela falta de dentes serrilhados na frente da mandíbula; o crânio ocupando mais de 90% do comprimento do fêmur; as costelas cervicais tendo hastes delgadas e sendo mais longas que suas vértebras correspondentes; e a extremidade frontal do ílio sendo "suavemente reta". Enquanto isso, os dois últimos compartilham as pontas dos espinhos neurais nas dorsais sendo em forma de leque; o coracoide sendo subtriangular; a garra no primeiro dedo da mão sendo fortemente arqueada, sendo mais alta que o topo da superfície articular; a presença de um "lábio" na extremidade superior das garras no segundo e terceiro dígitos; a borda frontal do eixo púbico sendo convexa; e as garras no terceiro e quarto dígitos do pé são fortemente curvas. Os resultados da análise filogenética são reproduzidos no cladograma abaixo.

Troodontidae
Dinossauros da China
Formação Yixian